Tělovýchovná jednota Dobratice je slezský fotbalový klub z obce Dobratice, hrající od sezóny 2014/15 I. A třídu Moravskoslezského kraje (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1951.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dobratice.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1951
TJ